En astronomie, le zénith est le point de la sphère céleste situé directement au-dessus d'un observateur.

Entreprises 

Zenith est une marque d'horlogerie.
Zenith Data Systems est une société d'informatique.
Zenith Electronics (anciennement Zenith Radio) est un fabricant de produits électroniques.
Zenith Motorcycles est un fabricant britannique de motocycles.
la Société du carburateur Zénith, fabricant français de carburateurs du , et ses filiales :
 la Zenith Carburettor Company britannique, 
 la Zenith Carburetor Company américaine.
Zénith Saint-Pétersbourg est un club russe de football.

Musique 

Zénith est un label attribué à certaines salles de spectacle en France, d'au moins  places. Le terme apparaît en correspondance dans les albums live de musique qui y sont enregistrés :
 Johnny Hallyday au Zénith : album live de Johnny Hallyday, enregistré au Zénith de Paris et sorti en 1984.
 France Gall au Zénith : album live de France Gall enregistré au Zénith de Paris et sorti en 1985.
 Sheila au Zénith 85 : premier album live de Sheila enregistré au Zénith de Paris et sorti en 1985.
 Michel Berger au Zénith : album live de Michel Berger enregistré au Zénith de Paris en 1986.
 Le Zénith de Gainsbourg : album live de Serge Gainsbourg paru en 1989 chez Philips.
 Zénith 93 : sixième album live de la chanteuse Véronique Sanson (1995).
 Show 94 au Zénith : album live d'Eddy Mitchell enregistré au Zénith de Paris et sorti en 1995.
 Du New Morning au Zénith : album live de la tournée de 1994 et 1995 de Fredericks Goldman Jones sorti le .
 Le Zénith des Enfoirés : septième album tiré de la soirée des Enfoirés, sorti en 1997.
 Zénith : album live de Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes, sorti en 1998.
 30 ans au Zénith : album du groupe Tri Yann sorti le .
 Zénith 2007 : album de Michel Sardou.
 Au Cœur du Zénith de Paris : DVD du show que Kenza Farah a donné le .

Radio 

 Zénith FM : radio libre des années 1990 en Essonne.
 Zénith FM : radio associative qui émet dans l'est et le sud-est de l'Ille-et-Vilaine.

Divers 
 Zenith est une série télévisée néerlandaise diffusée en 2017.
Donjon Zénith est une série de bande dessinée.
 La Tour Zénith est un gratte-ciel à Bruxelles.
 Le Zénith est le ballon aéronautique de Joseph Croce-Spinelli, Théodore Sivel et Gaston Tissandier.
 Zénith est une ancienne émission de la télévision française, présentée par Michel Denisot sur Canal+.
 Zénith est une station de la ligne T1 du tramway de Toulouse (France).